Maré  — subida e descida no nível do mar
Marés (livro) — livro de Alves Redol
Maré, Nossa História de Amor — filme brasileiro lançado em 2008
 Maré — nome usado em Minas Gerais para o jogo da Amarelinha
Maré (canção) — canção de NX Zero
 Maré gravitacional

Topônimos

Ilha de Maré
Maré (bairro) — bairro do município do Rio de Janeiro, no Brasil
Rio Marés — rio do estado da Paraíba, Brasil

Maré (ilha) — ilha da província das Ilhas Lealdade, na Nova Caledônia

Desambiguação